Stati Uniti d'America
 Orrville – città della Contea di Dallas, Alabama
 Orrville – città della Contea di Wayne, Ohio